7. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozgrywane między 25 a 28 sierpnia 1983 roku w Schwechat (na Rudolf-Tonn-Stadion), w Austrii.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1983
Lekkoatletyka w Austrii
1983 w lekkoatletyce
1983 w Austrii